Mya profundior är en musselart som beskrevs av Grant och Shirley Gale 1931. Mya profundior ingår i släktet Mya och familjen sandmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sandmusslor
profundior